John Hynes ist der Name folgender Personen:

* John Hynes (Politiker) (1897–1970), US-amerikanischer Politiker
 John Hynes (Eishockeytrainer) (* 1975), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 John P. Hynes, irischer Unternehmer